Локруа — имя собственное.
 Локруа́ (настоящее имя Жозеф-Филипп Симон; 1803—1891) — французский актёр и драматург; отец Эдуара Локруа.
 Локруа, Эдуар (настоящее имя Эдуар Симон; 1838—1913) — французский политический деятель, морской министр. Его именем названы:
 порт Локруа (Port Lockroy) — в Антарктиде;
 улица Локруа (rue Édouard-Lockroy) — в Париже.

См. также 
 Лакруа